Балтацени има више значења:

 Балтацени (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Балтацени (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији